Das Pontins Professional 1976 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1975/76. Vom 1. bis 8. Mai fand es in Pontins’ Ferienpark in Prestatyn an der Nordküste von Wales statt. Es war die dritte Ausgabe des Turniers.

Ray Reardon war bislang ungeschlagen bei dem Turnier und hatte die ersten beiden Ausgaben gewonnen. Auch diesmal erreichte er wieder das Endspiel. Diesmal hieß der Gegner aber Fred Davis. Das bedeutete ein Duell zwischen dem amtierenden fünffachen Weltmeister und dem achtfachen Weltmeister der späten 1940er und 1950er Jahre. Zum zweiten Mal nach 1974 wurde die Partie erst im 19. und letzten Frame entschieden und wieder hatte Reardon das bessere Ende für sich. Mit 10:9 holte er den dritten Titel in Folge.

Preisgeld 
Anders als in den beiden Vorjahren erhielt nicht nur der Sieger 1.000 £ Preisgeld, jeder Teilnehmer bekam eine Prämie von 125 £ aufwärts. 1.500 £ wurden dafür zusätzlich ausgegeben.

Finalrunde 
Cliff Thorburn nahm diesmal nicht teil, für ihn kam Willie Thorne ins Turnier. Die anderen 7 Teilnehmer blieben unverändert. In drei Runden wurde im Ausscheidungsverfahren ein Sieger ermittelt.

Finale

Century-Breaks 
Beide Breaks von mehr als 100 Punkten, die es in diesem Turnier gab, wurden im Finale erzielt, sowohl Ray Reardon als auch Fred Davis war einmal erfolgreich.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1976
1976